INN (ang. international nonproprietary name) – międzynarodowa nazwa niezastrzeżona
 INN (InterNetNews) – serwer grup dyskusyjnych Usenet
 INN – kod IATA Portu lotniczego Innsbruck

Zobacz też 
 Inn